David Coburn peut désigner :

 David Coburn (1959-), homme politique britannique ;
 David Coburn (1969-), acteur américain.